Лінійне () — селище в Україні, у складі Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим.

Селища Криму